Haustellum bellegladeense är en snäckart som först beskrevs av Vokes 1963.  Haustellum bellegladeense ingår i släktet Haustellum och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
bellegladeense